Niemcy:
 Hömberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Osoby:
 Hans Hömberg – niemiecki pisarz
 Heinrich Hömberg – niemiecki polityk
 Johannes Hömberg – niemiecki muzyk
 Martin Hömberg – niemiecki kompozytor